Александр Николаевич Лабунцов (25 сентября 1884 — 14 апреля 1963) — русский военный и советский учёный-минералог. Участник Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн. Старший научный сотрудник Минералогического музея АН СССР, первооткрыватель минералов и месторождений в СССР.

Биография 
Родился  года в городе Владикавказ (Терская область, Российская империя), в семье полковника артиллерии.

Образование 
В 1895—1901 годах учился в Московском кадетском корпусе.

В 1902—1904 годах учился в Константиновском артилерийском училище в Санкт-Петербурге.

Был вольнослушателем в Саратовском университете.

В 1917—1919 годах учился в Уральском горном институте (УГИ), где окончил 3 курса.

В 1922—1924 годах доучивался на 4 и 5 курсах естественном отделении физико-математического факультета Петроградского университета, получил специальность минералогия.

Служба в армии 
Участник Русско-японской, Первой мировой Войны и гражданской. Был два раза ранен, контужен, отравлен газами. Дослужился до звания полковник артиллерии.  Командовал 3-й батареей 16-го мортирного дивизиона 47-й артиллерийской бригады.

В армии Колчака командовал артиллерийском дивизионом 7-й Уральской дивизии, 1-й Сибирской стрелковой ударной бригадой, был начальником 1-й Сибирской ударной дивизии, командиром Екатеринбургской стрелковой дивизии. Попал в плен в январе 1920 года под Красноярском.

Научная работа 
В 1921—1922 годах заведовал музеем природы в городе Череповец.

С 1922 года — сотрудник Минералогического музея РАН в Петрограде/Ленинграде, а затем в Москве (Институт геохимии, минералогии и кристаллографии им. М. В. Ломоносова, Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана АН CCCP).

С 1922 года участвовал в геологических экспедициях на Кольский полуостров, один из первооткрывателей Хибинских апатитовых месторождений (1923—1926).

В 1929—1933 — одновременно, заведующий геологоразведочным трестом «Апатит».

В 1937—1938 был уволен с работы в музее, вновь восстановлен с помощью ходатайств академика В. И. Вернадского.

Кандидат геолого-минералогических наук (22 декабря, 1935)

Автор научных трудов по минералогии Кольского полуострова, Карелии, Урала

Первооткрыватель апатитовых месторождений на Хибинах и урановой руды в СССР.

Открыл и описал новые минералы:
 1928 — памирит
 1929 — ферсманит.

Последние годы жизни 
В 1957 году вышел на пенсию, из-за гипертонии и после инфаркта.

Скончался 14 апреля 1963 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья 
 Жена — Костылёва-Лабунцова, Екатерина Евтихиевна (1894—1974) — минералог, в честь неё назван минерал костылевит.

Награды и премии 
 1916 — Орден Святого Георгия IV степени.
 Орден Святой Анны II степени с мечами
 1921 — Диплом I степени за научные изделия, на Первой Губернской сельскохозяйственной выставке.
 1925 — Золотая медаль, Российское минералогическое общество.
 1930 — Премия за открытие апатитовых месторождений, Ленинградское отделение ВСНХ.

Членство в организациях 
 Российское минералогическое общество.
 Комитет по химизации народного хозяйства Ленинградской области (c 1932), заместитель председателя сырьевой секции.
 Консультант государственного треста «Апатиты».

Память 
В честь А. Н. Лабунцова были названы:
 Улица Лабунцова — в городе Кировск (Мурманская область).
 Лабунцовит — новый минерал из щелочных пегматитов Кольского полуострова (описан в 1955 году).

Публикации 
 Лабунцов А. Н. Из полевых дневников. Хибины, 1923. Вост. Саян, 1926. Ильмены, 1948. — Среди минералов. М., 2001, с. 51-58.
 Лабунцов А. Н. Пегматиты Северной Карелии и их минералы. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1939. — 260 с. (Пегматиты СССР, т. II).
 Лабунцов А. Н. Поездка в Афганистан в конце 1928 года. — Природа, 1929, № 4, 346—358.
 Лабунцов А. Н. Месторождения молибдена в Хибинских тундрах. Доклады Академии наук СССР, 1929, с. 455—457.
 Лабунцов А. Н. Ферсманит — новый минерал из Хибинских тундр. — Доклады Академии наук СССР, 1929, 12, с. 297—301.
 Лабунцов А. Н. Цеолиты Хибинских и Ловозерских тундр. — Тр. Минерал. музея АН СССР, 1927, т.2, с. 91-100.

Литература 
 Лабунцова М. А. Александр Николаевич Лабунцов: (К 115-летию со дня рождения) // Среди минералов. Москва, 2001. С. 90—100.
 Ильин Г. С. Александр Николаевич Лабунцов — первооткрыватель хибинских апатито-нефелиновых руд // Вестник Академии наук Чеченской Республики. 2018. Т. 40. № 3. С. 39—45.

Примечания

Ссылки 

 Лабунцов Александр Николаевич на сайте «Офицеры Русской императорской армии».
 А. Н. Лобунцов в энциклопедии «Кольский север».
 А. Н. Лобунцов на сайте geo.web.ru
 Библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Минералоги СССР
Кандидаты геолого-минералогических наук
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Полковники России (Белое движение)
Похороненные на Востряковском кладбище